Cachapeiro puede referirse a:
El nombre común de la planta Herniaria glabra.
El nombre común de la planta Digitalis purpurea.